La Chine : la démocratie qui marche (en chinois : 中国的民主 ; lit. "La démocratie en Chine") est un livre blanc publié par le Bureau d'information du Conseil d'État de la République populaire de Chine le 4 décembre 2021 en versions chinoise et anglaise. La version anglaise est intitulée China: Democracy That Works. Le même jour, le Bureau d'information du Conseil d'État a tenu une conférence de presse sur ce livre blanc à Pékin.

Contenu 
Le livre blanc est divisé en trois parties : la préface, le texte et les remarques finales. 

Le texte est divisé en cinq parties : 

 Démocratie populaire intégrale sous la direction du Parti communiste chinois;
 Un cadre institutionnel solide;
 Des pratiques concrètes et pragmatiques;
 Une démocratie qui fonctionne;
 Un nouveau modèle de démocratie. 

Le livre blanc présente « les valeurs démocratiques, l'histoire du développement, le système institutionnel, les pratiques de participation, les réalisations et les contributions de la Chine ». C'est la deuxième fois que le gouvernement chinois publie un document gouvernemental sur la « démocratie à la chinoise » après la publication du livre blanc Building of Political Democracy in China en 2005. Lors de la conférence de presse pour le lancement de ce livre blanc, le porte-parole a sévèrement critiqué la démocratie à l'américaine. Ainsi, certains observateurs estiment que la publication par la Chine de ce livre blanc qui « conteste le monopole de l'Occident sur la définition de la démocratie » et « cherche à rivaliser avec les États-Unis pour le droit à la parole », est une réponse aux États-Unis qui organisent un sommet sur la démocratie.

Notes et références 

Décembre 2021
2021 en Chine